Yilan, auch: Ilan (), ist die Hauptstadt des Landkreises Yilan in Taiwan. Sie liegt in einer kleinen vor allem für den Reisanbau genutzten Küstenebene im Mündungsgebiet des Flusses Lanyang im nördlichen Teil der Ostküste Taiwans etwa 80 km südöstlich von Taipeh.

Die Stadt hat etwa 96.000 Einwohner und eine Fläche von 29,40 km². Der Name Yilan stammt von den Stämmen der Kavalan der taiwanischen Ureinwohner.

Klima

Weblinks 
 englische Version der Webseite der Stadt Yilan

Ort auf Taiwan
Ort in der Provinz Taiwan
Landkreis Yilan